Het ATP-toernooi van Londen 2000 (met de officiële naam The Artois Championships 2000) werd gespeeld van 12 juni tot 18 juni 2000. De wedstrijden werden gespeeld op de grasbanen van de Queen's Club in de Britse hoofdstad Londen. Het toernooi werd gewonnen door de Australiër Lleyton Hewitt die in de finale Pete Sampras versloeg in 2 sets: 6-4, 6-4.

Enkelspel

Geplaatste spelers 
De eerste acht geplaatste spelers krijgen een bye naar de tweede ronde. Tussen haakjes staat welke ronde de speler haalde.

Toernooischema

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 Officiële website
 Website Queen's club
 Toernooiprofiel op ATP-website

Londen
ATP-toernooi van Londen
Wikipedia:Onvolledige uitslag